Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2012 spelades i månadsskiftet juli/augusti 2012 i London i Storbritannien. Tolv lag med fjorton spelare i varje deltog.

Medaljörer

Deltagande nationer

Not 1. Norge vann europamästerskapen 2010 men blev även världsmästare 2011, därav tilldelades Europas plats Sverige (tvåa i EM).

Seedning
Innan lottningen seedade det internationella handbollsförbundet de deltagande nationerna i sex urnor. Lottningen genomfördes den 30 maj 2012.

Spelartrupper

GruppspelAlla tider är skrivna i lokal tid (UTC+1).''

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Referenser
London 2012, Handboll, Program

Handboll vid olympiska sommarspelen 2012